Zotalemimon legalovi — вид жуков рода Zotalemimon из подсемейства ламиины (Lamiinae, Cerambycidae). Эндемик Филиппин (остров Палаван).

Описание 
Жуки мелкого размера, вытянутой формы, слабо выпуклые. Длина тела от 8,6 до 12,0 мм, ширина около 3 мм. Основная окраска тела чёрная с серебристо-серым и желтоватым опушением. Голова направлена вниз, уплощённая, поперечная, со слегка выпуклыми глазами. Усики темно-коричневые. Переднеспинка чёрная, субцилиндрическая, с очень густым серебристо-серым и желтоватым опушением, с очень грубой и глубокой вдавленной пунктировкой и морщинами. Базальные углы переднеспинки нечёткие. Верхушечный край переднеспинки широко вдавлен; базальный край слегка вогнутый за базальными углами, с очень узким поперечным вдавлением. Дорзальный диск переднеспинки с пятью массивными продольными килями; базальные стороны центрального киля белые. Надкрылья параллельносторонние, с неровной поверхностью: за скутеллюмом и перед серединой вдавлены; чёрные, слегка уплощённые сверху, с видимыми вздутиями-горбами за плечами, с килевидным, узким, уплощённым верхушечным возвышением по шву, с очень грубой пунктировкой и мелкими, продолговатыми, темными бугорками. Вентральная поверхность блестящая.

Систематика и этимология 
Вид был впервые описан в 2021 году латвийским колеоптерологом Арвидом Баршевским (Даугавпилсский университет, Coleopterological Research Center, Даугавпилс, Латвия) по типовому материалу с острова Палаван (Филиппины) и включён в состав рода Zotalemimon из трибы Desmiphorini (подсемейство ламиины, Lamiinae). Род Zotalemimon ранее включал около 20 видов, распространённых в Палеарктике и Юго-Восточной Азии. Новый вид близок к Z. borneoticum (Breuning, 1969) (с острова Борнео), от которого он отличается более бледной окраской надкрылий и более крупным, широким, менее изогнутым, наклонным дорсолатеральным предвершинным пятном. Видовое название Z. legalovi дано в честь энтомолога Андрея Александровича Легалова (Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск) за его вклад в изучение систематики жуков-долгоносиков.

Примечания

Литература 
 Linsley E.G., Chemsak J.A. 1984. The Cerambycidae of North America. Part VII, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lamiinae, tribes Parmenini through Acanthoderini. University of California, Publications in Entomology, 102: 1—258.
 Ślipiński A., Escalona H.E. 2013. Australian Longhorn Beetles (Coleoptera, Cerambycidae). Introduction and subfamily Lamiinae. Volume 1. Collingwood, CSIRO Publ. 484p.

Ссылки 
 
 
 

Ламиины
Насекомые Азии
Эндемики Филиппин
Животные, описанные в 2021 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей